HHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hawthorne Municipal, Hawthorne (California), Stati Uniti
 hhr – codice ISO 639-3 della lingua kerak